Сумман (лат. Summanus) — многозначный термин.

 Сумман — римское божество ночных молний и грома.
 Сумман — околоземный астероид из группы аполлонов назван в честь античного божества.
 Сумман — насекомое подотряда Цикадовые.